Cocytius är ett släkte av fjärilar. Cocytius ingår i familjen svärmare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Svärmare
Cocytius